Ел Запоте де Абахо има више значења:

 Ел Запоте де Абахо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте де Абахо, Десвио де Абелардо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику